
Termin -{GGU}- ima više značenja.

 Genetički kod za glicin
 Golden gejt univerzitet, univerzitet u San Francisku, SAD